Flash Forward (1996)
 Flash Forward (álbum de Tim Moore)
 FlashForward

Desambiguação